Števan Kühar je lahko:

 Števan Kühar (1882–1915) - slovstveni folklorist
 Štefan Kühar (1887–1922) - rimskokatoliški duhovnik
 Števan Kühar (1890–1963) - novinar

Glej tudi 

 Štefan Kuhar